Беристайн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беристайн, Долорес (1926—2010) — мексиканская актриса и певица.
 Беристайн, Хоакин (1817—1839) — мексиканский композитор и дирижёр.